Agénor Chapuy (1838-19..), sculpteur et médailleur français ;
 André Chapuy (1882-1941), peintre et graveur français, fils du précédent ;
 Marguerite Chapuy (1852-1936), chanteuse et comédienne française ;
 Nicolas Chapuy (1790-1858), graveur et lithographe français.

Voir aussi 
 Antoine de Chapuys de Montlaville (1824-1866), homme politique français.
 Claude Chappuys (1500-1575), poète français.
 Gabriel Chappuys (vers 1546- 1613), historiographe de France.
 Verrerie Chappuy.